Тахта́ (от  — древесина) — мягкий диван с двумя боковыми съёмными валиками-подлокотниками, без спинки или с низкой спинкой. Разновидность оттоманки, у которой спинка выполнена в виде съёмной рамки с опирающимися на неё подушками. В настоящее время оттоманкой также называют выступающую боковую часть углового дивана, служащую подставкой для ног (см. пуфик).

Оттоманки завезли в Европу в XVIII веке (самое раннее упоминание относится к Франции 1729 года), они быстро получили широкое распространение, с течением времени их первоначально очень большой размер уменьшился до современного.

Примечания

Литература 
 
 

Мягкая мебель
Мебель для сидения (лежания)
Диваны